Саара-де-ла-Сьерра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 72 км². Население — 1519 человек (на 2010 год). Расстояние — 124 км до административного центра провинции.

Захват Саары мусульманами в 1481 году открывает собой последний этап многовековой Реконкисты — Гранадскую войну. О тех временах напоминает замок, которым владели маркизы де Сахара из рода Понсе де Леонов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Кадиса